Ла-Фар-ан-Шансо́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Сен-Бонне-ан-Шансор. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05054.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 418 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 210 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 155 были экономически активными, 55 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 75,3 %). Из 155 активных работали 138 человек (76 мужчин и 62 женщины), безработных было 17 (6 мужчин и 11 женщин). Среди 55 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки